Иван Карпович:
 Карпович, Иван Власович (1904—1984) — учёный агроном, селекционер.
 Карпович, Иван Иванович (1901—1960) — советский военный деятель, полковник (1943 год).